Лас Ескалерас има више значења:

 Лас Ескалерас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ескалерас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Ескалерас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику